Marc Methot (né le  à Ottawa, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 

Le , il est échangé aux Sénateurs d'Ottawa en retour de Nick Foligno.

Le , il est repêché des Sénateurs par les Golden Knights de Vegas lors du repêchage d'expansion de la LNH 2017.

5 jours plus tard, le , Vegas échange Methot aux Stars de Dallas en retour d'un choix de  tour au repêchage de 2020 et du gardien Dylan Ferguson.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe du Canada au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003 || Knights de London || LHO ||68 ||2 ||13 ||15 ||46 ||14 ||2 ||4 ||6 ||6
|-
| 2003-2004 || Knights de London || LHO ||63 ||2 ||9 ||11 ||66 ||15 ||0 ||3 ||3 ||18
|-
| 2004-2005 || Knights de London || LHO ||67 ||4 ||12 ||16 ||88 ||18 ||2 ||1 ||3 ||32
|-
| 2005 || Knights de London || Coupe Memorial ||- || - || - || - ||-||4 ||2 ||2 ||4 ||6
|-
| 2005-2006 || Crunch de Syracuse || LAH ||70 ||2 ||11 ||13 ||75 ||5 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
| 2006-2007 || Crunch de Syracuse || LAH ||59 ||1 ||15 ||16 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
| 2006-2007 || Blue Jackets de Columbus || LNH ||20 ||0 ||4 ||4 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008 || Crunch de Syracuse || LAH ||66 ||7 ||6 ||13 ||130 ||13 ||0 ||6 ||6 ||14
|- 
| 2007-2008 || Blue Jackets de Columbus || LNH ||9 ||0 ||0 ||0 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 || Blue Jackets de Columbus || LNH ||66 ||4 ||13 ||17 ||55 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2009-2010 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 60|| 2||6 || 8|| 51|| - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 74|| 0|| 15|| 15|| 58|| - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 46|| 1|| 6|| 7|| 24|| - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||47 || 2|| 9||11 ||31 ||10 ||1 ||4 ||5 ||6 
|-
| 2013-2014 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 75 || 6 || 17 || 23 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 45 || 1 || 10 || 11 || 18 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2014-2015 || Senators de Binghamton || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 69 || 5 || 7 || 12 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 68 || 0 || 12 || 12 || 24 || 18 || 2 || 2 || 4 || 10
|-
| 2017-2018 || Stars de Dallas || LNH || 36 || 1 || 2 || 3 || 31 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Stars de Dallas || LNH || 9 || 0 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || -

| 624 || 22 || 101 || 123 || 380 || 38 || 3 || 6 || 9 || 24

Au niveau international

|-
| 2011 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| +2||align="left"|  place
|-
| 2012 ||align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 2|| 2|| 25|| +6||align="left"|  place

Notes et références 

Naissance en juin 1985
Naissance à Ottawa
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur des Knights de London
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du Crunch de Syracuse
Champion de la Coupe Memorial
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Stars de Dallas